Last Chaos é um jogo multiplayer desenvolvido na Ásia e distribuido por várias empresas nos Estados Unidos da América, na Ásia, no Brasil e na Alemanha.

O jogo é ofercido gratuitamente pela internet e é suportado pelos eventos publicitários organizados e por um "Item Mall" integrado no jogo onde o jogador pode adquirir objectos extras e com novas funcionalidades pagando com uma conta externa ao jogo. 

Last War era a versão brasileira do jogo.

Ligações externas 
 
 
 

Last Chaos
Jogos para Windows